Lista de área, população e densidade populacional dos distritos de Istambul, a maior cidade da Turquia. A maior parte dos dados refere-se a 2008, embora em alguns casos se refiram a 2010.

Fontes
Ver artigos dos distritos.

 Area
 Istambul